Fadl peut faire référence à : 
 Abdallah ibn al-Fadl, diacre melkite et traducteur du .
 Abu al-Fadl Hasdai, homme politique andalou du .
 Hania Morsi Fadl, radiologue soudano-britannique.
 Khaled Abou El Fadl (né en 1963), juriste koweitien.
 Mohamed Fadl (né en 1980), footballeur international égyptien.

 Brigade Abou al-Fadl al-Abbas, une milice chiite en Syrie.

Homonymie de patronyme